Aki Parviainen – ex giavellottista finlandese
 Hannu-Pekka Parviainen – stuntman e personaggio televisivo finlandese
 Heidi Parviainen – cantante finlandese
 Kaisa Parviainen – giavellottista e lunghista finlandese